APW peut faire référence à :
 Assemblée populaire de wilaya, en Algérie ;
  ;
 All-points warning, un avis émis par les forces de police Britanniques.